Les 500 miles d'Indianapolis 2020 (en anglais : ) est un événement de l'IndyCar Series se déroulant sur l'Indianapolis Motor Speedway. La course se déroule sur  de circuit, soit .

Huitième course de la saison 2020 d'IndyCar Series, cette édition a lieu le  ; c'est la première fois de son histoire qu'elle ne se dispute pas en mai.

En raison de la pandémie de Covid-19, l'épreuve se déroule entièrement sans spectateurs.

Grille de départ 
(R) = Rookie aux 500 miles d'Indianapolis; (V) = Ancien vainqueur des 500 miles d'Indianapolis

Classement de la course

Notes et références

Notes

Références

Article connexe 
 IndyCar Series 2020

Liens externes 
  de l'IndyCar

Indianapolis 500
Sport automobile en 2020
Sport aux États-Unis en août 2020
2020 en Indiana